Název Solopysky má více částí obcí:
 Solopysky (Suchdol) – část obce Suchdol v okrese Kutná Hora
 Solopysky (Domoušice) – část obce Domoušice v okrese Louny
 Solopysky (Sedlčany) – část města Sedlčany v okrese Příbram
 Solopisky – vesnice v obci Třebotov v okrese Praha-západ, cca do roku 2003 Solopysky